Cinema
 Gold (filme de 1932), filme americano dirigido por Otto Brower
 Gold (filme de 1934), ficção científica alemã
 Gold (filme de 1974), com Roger Moore
 Gold (filme de 2014), com Maisie Williams
 Ouro (2016), com Matthew McConaughey (orig.: "Gold")
 Gold (filme de 2018), produção indiana

Música
De modo geral, o nome Gold é empregado em álbuns de êxitos dos artistas, ao estilo Greatest Hits e Best of...
Gold (álbum de Bonde da Stronda)
Gold (álbum de Britt Nicole)
Gold (álbum de Capital Inicial)
Gold (álbum de Cher)
Gold (álbum de Eric B. & Rakim)
Gold (álbum de Jefferson Starship)
Gold (álbum de Kiss)
Gold (álbum de Sandy e Junior)
Gold (álbum de Scorpions)
Gold (canção de Victoria Justice)
Gold (canção de Marina and the Diamonds)
Gold (canção de Kiiara)
Gold (canção de Imagine Dragons)

Outros usos
 Gold (cratera), em Marte

Desambiguação